El término Vogel en alemán y neerlandés significa «ave», y es un apellido o sobrenombre muy común en el norte de Europa.

Como apellido puede hacer referencia a:
Bruno Vogel (1898-1987), escritor y publicista alemán;
Carl Christian Vogel von Vogelstein  (a menudo conocido únicamente como Vogel) (1788-1868), pintor alemán;
Eduard Ferdinand de Vogel (1942-), botánico holandés;
Frank Vogel (1973-), entrenador de baloncesto estadounidense;
Harald Vogel (1941-), organista alemán;
Hermann Wilhelm Vogel (1834-1898), fotógrafo y químico alemán;
Hermann Carl Vogel (1841-1907), astrónomo alemán;
Hugo Pieter Vogel (1833-1886), arquitecto y escultor de los Países Bajos;
Johann Christoph Vogel (1756-1788), compositor alemán;
Johann Vogel (1977-), futbolista suizo;
Julius Rudolph Theodor Vogel (Theodor Vogel) (1812-1841), botánico y explorador alemán, que utiliza la abreviatura botánica Vogel;
Jürgen Vogel (1968-), actor, productor y cantante alemán;
Kornelis Sneyders de Vogel (1876-1958), romanista e hispanista holandés;
Lise Vogel, escritora estadounidense autora de "Marxismo y la opresión de la mujer";
Ludwig Vogel (1788-1879), pintor romántico suizo;
Hermann Vogel (1854-1921), ilustrador y caricaturista francés;